

Monarcas

Reis da Escócia 
Roberto I da Escócia — popularmente conhecido como Roberto de Bruce 
Roberto II da Escócia 
Roberto III da Escócia — nascido como João Stewart

Reis de França ou dos Francos 
Roberto I de França —  rei da Frância Ocidental 
Roberto II de França — também chamado de Roberto, o Piedoso ou Roberto, o Sábio; rei dos Francos

Outros reis 
Roberto II, Duque da Borgonha — duque da Borgonha  e rei titular de Salonica  
Roberto I de Nápoles — cognominado o Sábio;  rei de Nápoles , duque da Calábria, rei titular de Jerusalém e conde de Provence e Forcalquier
Roberto da Germânia — príncipe-eleitor do Palatinado como Ruperto III)  e rei da Germânia como Ruperto I de 
Roberto, o Forte — ou Roberto IV de Worms; conde de Worms, marquês da Nêustria, conde de Anjou em 862, conde de Auxerre e conde de Nevers em 865

Religiosos 
Roberto d'Arbrissel — anacoreta e pregador bretão 
Roberto de Jumièges — também conhecido como Roberto Chambert e Roberto Champart; primeiro arcebispo normando de Cantuária 
Ruperto de Deutz — monge, místico, teólogo, exegeta e abade beneditino da Valónia

Outras pessoas 
Roberto, Conde de Mortain — conde de Mortain  e da Cornualha 
Ruperto do Reno — conhecido por Príncipe Ruperto do Reno; militar e inventor; conde palatino do Reno, duque da Baviera e de Cumberland

Outros usos 
Roberto (Pindorama) — distrito no estado de São Paulo, Brasil
Fantoche — no plural popularmente conhecidos como Robertos em Portugal
Marioneta — no plural popularmente conhecidos como Robertos em Portugal
Dom Roberto — filme português de José Ernesto de Sousa, de 1962

Desambiguações de prenomes]
Desambiguações de história